VNA kan avse:

Vetenskap och teknik 
 Vector network analyzer, ett instrument för elektrisk kretsanalys, mätning av både amplitud och fasegenskaper
 Von Neumann-arkitekturen, grunden för den uppbyggnad av datorer som har varit standard sedan 1940-talet

Övrigt
 Vietnam News Agency, det officiella nyhetsbyrån Vietnam
 Vietnamesiska nationella armén (1949–1955), den regeringstrogna armén under Indokinakriget
 Virgin Nigeria Airways, tidigare namn Nigerian Eagle Airlines, det nationella flygbolaget i Nigeria
 Very Nearly Almost, konsttidning son dokumenterar gatukonst och graffiti.

Koder
VNA är:
 IATA-flygplatskod för Saravane Airport, Salavanprovinsen, Laos
 ICAO-flygplatskod för Empresa Aviación Interamericana, Uruguay

Se även
 Vnà, en by i Nedre Engadin, Graubünden, Schweiz